Владимир Пасечник:
 Пасечник, Владимир Артёмович (1937—2001) — советский учёный-микробиолог, директор ленинградского Института особо чистых биопрепаратов.
 Пасечник, Владимир Васильевич (род. 1945) — ректор Московского областного педагогического университета (2003—2011), один из авторов концепции современного биологического образования в России.